Czarna – falu Lengyelországban, Bieszczady járásban
 Czarna – falu Lengyelországban, Łańcut járásban
 Czarna – falu Lengyelországban, Dębica járásban
 Czarna –  falu Lengyelországban, a Kis-Lengyelországi vajdaságban
 Czarna – község Lengyelországban, a Łódźi vajdaságban
 Czarna – község Lengyelországban, a Lublini vajdaságban
 Czarna – község Lengyelországban, Kielce járásban
 Czarna – község Lengyelországban, Końskie járásban
 Czarna – község Lengyelországban, Mińsk járásban
 Czarna – község Lengyelországban, a Lubusi vajdaságban